Жюльетта:

 «Жюльетта» — французский фильм 1953 года режиссёра Марка Аллегре.
 Жюльетта Друэ (1806—1883) — французская актриса.

См. также 
 «Жюльетта, или Ключ к сновидениям» — фильм Марселя Карне, снятый во Франции в 1951 году.
 «История Жюльетты, или Успехи порока» или просто «Жюльетта» — роман маркиза де Сада 1797—1801 годов.
 Джульетта